Byron Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Byron Lake (Colorado)
 Byron Lake (Michigan)
 Byron Lake (Minnesota)
 Byron Lake (Washington)